Igreja da Lapa ist der Name mehrerer Kirchengebäude, die der heiligen Jungfrau Maria als Schutzheilige Nossa Senhora da Lapa geweiht sind.

 Igreja da Lapa (Arcos de Valdevez) in Arcos de Valdevez, Portugal
 Igreja da Lapa (Braga) in Braga, Portugal
 Igreja da Lapa (Porto) in Porto, Portugal
 Igreja da Lapa (Póvoa de Varzim) in Póvoa de Varzim, Portugal
 Igreja de Nossa Senhora da Lapa in Vila do Conde